Gamescom (стилизованный под gamescom) — ежегодная международная выставка компьютерных игр. Впервые состоялась в 2009 году, с 19 по 23 августа. Выставка проводится ежегодно в немецком городе Кёльне, в выставочном центре Köln Messe. Мероприятие ориентировано на людей, имеющих отношение к компьютерным играм: потребителей, фанатов, издателей, журналистов и торговых профессионалов, а также выставка используется многими разработчиками видеоигр для демонстрации предстоящих игр и игрового оборудования.

Gamescom является первым по величине в мире игровым событием (по выставочному пространству и количеству посетителей), насчитывая в общей сложности  посетителей и 1037 участников выставки из 56 стран, участвующих в ярмарке в 2018 году, и крупнейшей игровой новостной выставкой года в Европе.

История 

Ярмарка родилась по инициативе BIU () — немецкой федеральной ассоциации производителей интерактивного развлекательного программного обеспечения, в августе 2008 года. Ассоциация также отвечала за сотрудничество в организации выставки Games Convention, которая проводилась в Лейпциге с 2002 до 2008 года включительно, пока не было принято решение о переводе в Кёльн.

gamescom является наследником бывшей выставки Games Convention. Однако изначально планировалось, что gamescom будет конкурентом Games Convention, а не её наследником.

Вместе с gamescom проводилось другое мероприятие — GDC Europe. Выставка состоялась 17 августа 2009 года, за два дня до начала gamescom, и окончилась в день её начала — 19 августа. GDC Europe — игровое мероприятие, однако в отличие от gamescom, оно ориентировано на разработчиков компьютерных игр.

29 января 2009 года был опубликован пресс-релиз Leipziger Messe (), в котором говорилось о том, что выставка Games Convention официально отменена. Запланированное на 2009 год игровое мероприятие, которое должно было пройти 19—23 августа, также было отменено.

Поскольку gamescom стала наследником Games Convention (GC), то GDC Europe стала наследником Games Convention Developers Conference. Games Convention Developers Conference также проводилась за два дня до открытия GC в Лейпциге.

23 июня 2009 года был опубликован пресс-релиз, согласно которому на участие в gamescom подали заявки более 300 компаний и студий из 25 стран мира. Среди них такие компании, как Activision Blizzard, Bigben Interactive, Capcom, dtp entertainment, Electronic Arts, Funcom, GOA, Hama, Koch Media, Konami, Microsoft, Namco Bandai, NCSoft, Nintendo, Rondomedia, Sega, Sony, Square Enix, Take-Two, Tivola, Ubisoft и Warner Bros.

Начиная с 2018 года, выставка организуется немецкой ассоциацией игровой индустрии Game (); до этого организовывалась Bundesverband Interaktive Unterhaltungssoftware (BIU), немецкой ассоциацией производителей интерактивного развлекательного программного обеспечения.

Gamescom 2009 
Gamescom 2009 проводилась с 19 по 23 августа 2009 года в здании Кёльнской торговой ярмарки ().

Значимые участники

Gamescom 2013 
Выставка Gamescom 2013 проходила 21 — 25 августа 2013 года.

Gamescom 2014 
Выставка Gamescom 2014 проходила с 13 по 17 августа 2014 года.

Впервые за время проведения выставки в состав жюри Gamescom был приглашен специалист из России — Игорь Бойко, главный редактор журнала «Навигатор игрового мира».

Gamescom 2015 
Международная выставка Gamescom 2015 проходила с 5 по 9 августа 2015 года.

Gamescom 2016 
Выставка игровой индустрии Gamescom 2016 проходила с 17 по 21 августа 2016 года.

Gamescom 2017 
Игровая выставка Gamescom 2017 проходила с 22 по 26 августа в Кёльне. Участников было более 900, причем семьдесят процентов из них из других стран. Открывала выставку Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель.

Gamescom 2018 
Международная выставка Gamescom 2018 проходила с 21 по 25 августа.

Gamescom 2019 
Международная выставка Gamescom 2019 проходила с 20 по 24 августа 2019 года.

Gamescom 2020

Примечания

Ссылки

Официальные ресурсы 
 
 Официальный сайт BIU 
 Официальный сайт Koelnmesse (Кёльнской торговой ярмарки)

Неофициальные ресурсы 
 

 

 

Выставки электронных развлечений
Мероприятия, посвящённые компьютерным играм
Мероприятия, регулярно проводимые с 2009 года
Достопримечательности Кёльна